Parkhurst steht für:

 Parkhurst (Mondkrater), siehe Liste der Krater des Erdmondes/P
 HM Prison Parkhurst, Gefängnis auf der Isle of Wight

Parkhurst ist der Familienname folgender Personen:
 Charley Parkhurst (1812–1879), US-amerikanischer Kutscher
 Frederic Parkhurst (1864–1921), US-amerikanischer Politiker
 Helen Parkhurst (1886–1973), US-amerikanische Reformpädagogin
 John Parkhurst (1512–1575), Bischof von Norwich
 John Adelbert Parkhurst (1861–1925), US-amerikanischer Astronom
 Michael Parkhurst (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler